Антисфен () — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители:
 Главкий — царь тавлантиев, правивший во второй половине IV века до н. э. 
 Главкий — приближённый правителя Македонии Кассандра.